Verabschiedung bezeichnet:
 einen Gruß anlässlich einer Trennung 
 die Entlassung eines Beamten oder eines höhergestellten Angehörigen einer Streitkraft, meist als offizielle Feierlichkeit, siehe Beamtenrecht
 den Beschluss eines Gesetzes durch ein Parlament oder sonstiges gesetzgebendes Organ, siehe Gesetzgebung
 einen Trauerritus, siehe Aussegnung (Trauerritus)